Мари Жилен (на френски Marie Gillain) е белгийска актриса.

Биография 
Мари Жилен е родена в град Лиеж, Белгия. Тя е неомъжена, но има една дъщеря на име Дюн (родена през 2004 г.). През 1996 г. актрисата печели приз „Роми Шнайдер“.

Филмография 
 Mon père ce héros (1991)
 Un homme à la mer (TV) (1993)
 Marie (1994)
 L'appât (1995)
 Le affinità elettive (1996)
 Un air si pur (1997)
 Le Bossu
 La cena (1998)
 Harem Suare
 Laissons Lucie faire!
 Barnie et ses petites contrariétés (2001)
 [[Absolument fabuleux (2001)
 [[Laissez-passer (2002)
 Ni pour, ni contre (bien au contraire) (2003)
 Tout le plaisir est pour moi (2004)
 L'enfer (2005) – Anne aka Hell
 La voix de Laura (TV) (2005)
 Black Box (2006)
 Ma vie n'est pas une comédie romantique (2007)
 Les Femmes de l'Ombre (2008)
 La très très grande entreprise (2008)
 Magique (2009)

Източници

Външни препратки 
 Мари Жилен Официален уебсайт
 
 

Белгийски актьори и актриси
Родени в Лиеж